Die Australian Professional Championship 1976 war ein professionelles Snookerturnier im Rahmen der Saison 1976/77 ohne Einfluss auf die Weltrangliste und in Funktion der nationalen Profimeisterschaft Australiens. Das preisgeld- und sponsorenlose Turnier wurde im September 1976 im Dandenong Football Club in der australischen Stadt Melbourne ausgetragen. Sieger wurde zum achten Mal in Folge und zum elften Mal insgesamt Eddie Charlton, der im Endspiel von der kampflosen Aufgabe seitens Paddy Morgan profitierte. Aufzeichnungen über potenziell hohe Breaks sind unbekannt.

Turnierverlauf 
Erneut nahmen insgesamt sechs Spieler am Turnier teil, die diesmal jedoch vollständig Profispieler waren. Vier der sechs Spieler starteten bereits in einer zwei Partien umfassenden ersten Runde, deren Sieger im Halbfinale aufeinander trafen, wobei letztere Partie durch die Begegnung der beiden übrigen Spieler ergänzt wurde. Die Sieger der Halbfinalpartien trafen schließlich im Endspiel aufeinander. Dabei wurde die erste Runde im Modus Best of 29 Frames und das Halbfinale im Modus Best of 39 Frames beziehungsweise Best of 41 Frames gespielt. In welchem Modus das Endspiel hätte ausgetragen werden sollen, ist unbekannt.

Finale 
Lokalmatador und Rekordsieger Eddie Charlton war für das Halbfinale gesetzt und hatte dort mit einem deutlichen 21:10-Sieg über Gary Owen zum wiederholten Male das Endspiel erreicht. In diesem traf er auf Paddy Morgan, welcher mit einem knappen Sieg über Ron Mares in der ersten Runde ins Turnier gestartet war und mit einem etwas deutlicheren Sieg über Warren Simpson im Halbfinale ins Finale eingezogen war. Aus unbekannten Gründen gab aber Morgan das Spiel kampflos auf, sodass Charlton zum achten Mal in Folge und zum elften Mal insgesamt das Turnier gewann.

Einzelnachweise 

1976
Snookerveranstaltung 1976
Billardturnier in Melbourne